Oberto Pallavicino (Oberto III) (?-996), figlio di Adalberto I e padre di Adalberto II
 Oberto Pallavicino (?-1084?), conte di Aucia, figlio di Adalberto II
 Oberto Pallavicino ("Pelavicino") (1080-1148), figlio di Oberto
 Oberto Pallavicino (?-1196), figlio di Guglielmo (?-1160)
 Oberto Pallavicino (1197?-1269), figlio di Guglielmo
 Oberto Pallavicino (?-1318), figlio di Manfredo (?-ante 1265), marchese di Scipione